«I've Been Waiting for This Night» () — пісня литовського співака Донні Монтелла, з якою він представляв Литву на   Євробаченні 2016 в Стокгольмі, Швеція.

Трек-лист

Примітки 

Пісні Євробачення 2016
Пісні Литви на Євробаченні